Дубина () — посёлок, входит в Казатинский район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 180 человек. Почтовый индекс — 22113. Телефонный код — 4342. Занимает площадь 0,08 км². Код КОАТУУ — 521455303.

Местный совет 
22115, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт. Бродецьке, вул.Перемоги,134

Ссылки 
 Дубина на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Казатинского района